Gleize steht für:

 Delphine Gleize (* 1973), französische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Maurice Gleize (1907–2003), französischer Drucker, Dichter, Widerstandskämpfer und KZ-Überlebender
 Gleizé, eine französische Gemeinde
 La Gleize, ein Ortsteil der belgischen Gemeinde Stoumont